Piedmont kan syfta på:

 Piedmont Airlines – ett regionalt flygbolag som flyger under namnet US Airways Express
 Piedmont Airlines (1948-1989) – ett flygbolag som slogs samman med US Air
 Piedmontglaciär – en typ av glaciär

Geografi

Kanada 

 Piedmont (kommun), Québec, Laurentides,

USA 

 Piedmont, Alabama, ort, Calhoun County, 
 Piedmont, Missouri, ort, Wayne County, 
 Piedmont, Oklahoma, ort, Canadian County, 
 Piedmont, South Carolina, ort, Anderson County, 
 Piedmont (ort i USA, West Virginia, Mercer County), 
 Piedmont (ort i USA, West Virginia, Mineral County), 
 Piedmont, Kalifornien, ort, Alameda County, 
 Piedmont, South Dakota, ort, Meade County, 
 Piedmont, Wyoming
 Piedmont (USA) – en region i östra USA
 Piedmont Park – en stor stadspark i Atlanta, Georgia

Se även
 Colorado Piedmont – en region i Colorado

Se även
 Piemonte – en region i nordvästra Italien

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar